Bellinzaghesi – abitanti di Bellinzago Lombardo
Bellinzaghesi – abitanti di Bellinzago Novarese